Tsubasa Shibuya (Tóquio, 27 de janeiro de 1995) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Tsubasa Shibuya começou a carreira na Yokohama FC. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight